Foppo ima više značenja:
 Foppo, Bergamo
 Foppo, Sondrio